HMS Majestic peut désigner l'un des quatre vaisseaux de la Royal Navy :
 HMS Majestic, navire de ligne ayant servi entre 1785 et 1816 ;
 HMS Majestic, navire de ligne ayant servi entre 1853 et 1868 ;
 HMS Majestic, cuirassé de la classe Majestic, lancé en 1895 et coulé en 1915 ;
 HMS Majestic, porte-avions de la classe Majestic, renommé HMAS Melbourne lorsqu'il fut transféré à la Royal Australian Navy.

Nom de bateau de la Royal Navy